Utwór literacki:
 Sonata Kreutzerowska – nowela Lwa Tołstoja inspirowana sonatą Beethovena
 Utwory muzyczne:
 Sonata skrzypcowa nr 9 Beethovena – tzw. „Sonata Kreutzerowska” Ludwiga van Beethovena 
 I kwartet smyczkowy „Sonata kreutzerowska” Leoša Janáčka inspirowany nowelą Tołstoja
 Filmy:
 Sonata Kreutzerowska – film z 1911 roku, reż. Piotr Czardynin
 Sonata Kreutzerowska – film z 1914 roku, reż. Władimir Gardin
 Sonata Kreutzerowska – film z 1915 roku, reż. Herbert Brenon
 Sonata Kreutzerowska – film z 1987 roku, reż. Michaił Szwejcer
 Sonata Kreutzerowska – film z 2008 roku, reż. Bernard Rose